Il tabellone singolare del Ciudad de Pontevedra 1996, torneo di tennis che faceva parte del circuito ITF Women's Circuit nell'ambito dell'ITF Women's Circuit 1996, è stato vinto da Henriette van Aalderen (tds n. 4). In finale ha sconfitto Alessia Lombardi con il punteggio di 7-5, 6-3.

Teste di serie

  Ana Salas Lozano (secondo turno)
  Elena Salvador Reja (secondo turno)
  Anne-Marie Mikkers (semifinali)
  Henriette van Aalderen (campionessa)

  Elisa Peñalvo (quarti di finale)
  Katrin Ittensohn (quarti di finale)
  Ol'ha Hluščenko (semifinali)
  Floor Vioen (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

Ciudad de Pontevedra 1996